El término Castle Rock puede referirse a:
Municipios
 Castle Rock, pueblo ubicado en el condado de Douglas (Colorado);
 Castle Rock, ciudad ubicada en el condado de Cowlitz (Washington);
 Castle Rock, pueblo ubicado en el condado de Grant (Wisconsin);
Televisión
 Castle Rock (2018-2020), serie de televisión estadounidense;